Augusto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (13 de febrero de 1652-Bonn, 26 de septiembre de 1689) fue un noble alemán. Desde 1675 hasta su muerte, fue el duque gobernante de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck. Fue el segundo duque de este infantazgo.

Biografía 
Augusto era el hijo mayor del duque Augusto Felipe de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1612-1675) y de su esposa, la condesa María Sibila de Nassau-Saarbrücken (1628-1699). Cuatro de sus hermanos menores y cuatro hermanas alcanzaron la edad adulta. Su padre era el quinto hijo del duque Alejandro de Schleswig-Holstein-Sonderburg y un nieto del duque Juan II, el fundador de la línea de Schleswig-Holstein-Sonderburg.

Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck debía su nombre a la Villa Beck, una mansión en Ulenburg, que es en la actualidad el menor de los barrios de Löhne, una ciudad en el nordeste de Renania del Norte-Westfalia. En su tiempo, Ulenburg estaba situado dentro del Obispado de Minden. En 1648, el Margraviato de Brandeburgo adquirió la región. Brandeburgo estaba ampliando su ejército y necesitaba soldados y oficiales. El primer requerimiento para convertirse en oficial era ser noble de nacimiento. En consecuencia, era natural para Augusto seguir una carrera militar. Pasó a ser mayor general en el ejército de Brandeburgo.

Augusto murió de disentería el 26 de septiembre de 1689 en Bonn. Fue sucedido por su hijo, Federico Guillermo I.

Matrimonio e hijos 
En 1676, Augusto contrajo matrimonio con Eduviges Luisa de Lippe-Alverdissen (1650-1731), una hija del conde Felipe I, el fundador de la línea de Schaumburg-Lippe de la Casa de Lippe. Juntos tuvieron dos hijos:
 Dorotea Enriqueta (1678-después de 1755).
 Federico Guillermo I (1682-1719), desposó a María Antonieta de Sanfré.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Carsten Porskrog Rasmussen  (eds.): Die Fürsten des Landes. Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg, commisionado por el Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Wachholtz, Neumünster, 2008, ISBN 978-3-529-02606-5

Militares de Prusia
Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck del siglo XVII